Eriauchenius är ett släkte av spindlar. Eriauchenius ingår i familjen Archaeidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Spindlar
Eriauchenius